Hornum henviser til flere artikler:
 Hornum (Hedensted Kommune) – en landsby og et ejerlav i Hornum Sogn, Hedensted Kommune
 Hornum (Vesthimmerlands Kommune) – en by i Ulstrup Sogn, Vesthimmerlands Kommune

 Hornum Herred et tidligere herred i Aalborg Amt
 Hornum Sogn et sogn i Hedensted Kommune
 Vester Hornum en by i Himmerland, Vesthimmerlands Kommune
 Øster Hornum en by i Himmerland, Rebild Kommune